Ел Саусито, Ел Сауз има више значења:

 Ел Саусито, Ел Сауз (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито, Ел Сауз (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику